Cratichneumon tibialis (Cameron), een gewone sluipwesp
 Cratichneumon tibialis (Uchida), een gewone sluipwesp